Night of the Living Dead (1968), een horrorfilm van George A. Romero uit 1968
 Night of the Living Dead (1990), de remake daarvan uit 1990
 Night of the Living Dead (2006), een film uit 2006 van Jeff Broadstreet
 Night of the Living Dead: Origins 3D, een film uit 2011 van Zebediah De Soto